Olaszország
Berzano di San Pietro, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Berzano di Tortona, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében